

Sigle 
 Team Death Match – modalità di gioco multiplayer di alcuni videogiochi
 Terra di Mezzo – regione di Arda nell'universo immaginario creato da John Ronald Reuel Tolkien
 Triennale Design Museum – importante museo milanese dedicato al design italiano.
 Time Division Multiplexing – multiplazione a divisione di tempo
 Therapeutic drug monitoring – processo della farmacologia
 TomoDensitoMetrico – in diagnostica per immagini, all'esame di Tomografia computerizzata

Codici 
 TDM – codice vettore ICAO di Tandem Aero